

Cinema
Heroes – film del 1977 diretto da Jeremy Kagan
Heroes – cortometraggio del 2002 diretto da Johnathon Schaech
Heroes – film del 2008 diretto da Samir Karnik
Héroes – film del 2010 diretto da Pau Freixas

Musica
 "Heroes" – album di David Bowie del 1977
 "Heroes" – singolo di David Bowie del 1977, dall'omonimo album
 Heroes – album dei Commodores del 1980
 Heroes – album di Johnny Cash e Waylon Jennings del 1986
 Heroes – album di Mark O'Connor del 1993
 Heroes – album dei Frontline del 1997
 Heroes – album degli Icehouse del 2004
 Heroes – album degli Arthemis
 Heroes – singolo degli Shinedown del 2005
 Heroes – singolo di Helena Paparizou del 2006
 Heroes – album di Willie Nelson del 2012
 Heroes – album dei Sabaton del 2014
 Heroes – singolo di Conchita Wurst del 2014
 Heroes – singolo di Måns Zelmerlöw del 2015
 Heroes – EP dei King Crimson del 2017
 Heroes (We Could Be) – singolo di Alesso del 2014

Televisione 
Heroes – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2006 al 2010
Heroes – programma televisivo sudcoreano, trasmesso dal 2010 al 2011, facente parte del varietà televisivo Good Sunday
 Eroi (Heroes) – episodio in due parti della settima stagione di Stargate SG-1 (2005)
 Eroi (Heroes) – 23º episodio della seconda stagione di CSI: NY (2007)

Altri progetti